Азилия Банкс е американска рапърка и певица. Дискографията ѝ включва студиен албум, EP плоча, миксирана лента и няколко гост участия.

Подписва договор с Interscope Records и Polydor Records и става известна през 2011 година, когато влиза в списъка Cool List на наградите NME. Дебютният ѝ сингъл 212 е издаден на 6 декември 2011 г. После песента е включена в EP-то ѝ 1991. Издава първата си миксирана лента Fantasea през юли 2012 и ще издаде дебютния си албум Broke with Expensive Taste през 2013 г.

Албуми

Студийни албуми

EP плочи

Миксирани ленти

Сингли

Като главен изпълнител

Като гост изпълнител

Гост участия

Музикални видеоклипове

Източници 

Дискографии на американски изпълнители
Азилия Банкс